Hortelana de burro, en esta enciclopedia, puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:
 Marrubium vulgare.
 Mentha longifolia.